VNA est un sigle de trois lettres, qui signifie :
 Vendor Neutral Archive

Voir aussi 
 Vnà, localité suisse

Homonymie